Whittier School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Whittier School (Iowa), ID-Nr. 04001400
 Whittier School (South Dakota), ID-Nr. 06001309
 Whittier School (Utah), ID-Nr. 00001066